Акреція — процес падіння речовини на космічне тіло з зовнішнього середовища
 Акреція — процес збільшення розмірів неорганічного тіла шляхом його нарощування по периферії
 Акреція — процес збільшення території держави завдяки природним факторам
 Акреція — термін у хімії атмосфери.

Посилання 
 Акреція  // ВУЕ